Кодряны () — название ряда населённых пунктов в Молдавии.
 Кодряны — село в Окницком районе.
 Кодряны — село в Чимишлийском районе.
 Новые Кодряны — село в Дондюшанском районе.